Kudrjavtsev (mænd) eller Kudrjavtseva (kvinder) er navnet på flere personer:

 Alla Kudrjavtseva – russisk tennisspiller
 Nikolaj Aleksandrovitj Kudrjavtsev – russisk geolog
 Nikolaj Nikolajevitj Kudrjavtsev – rektor ved Moskvas Institut for Fysik og Teknologi